Eyrich ist der Familienname folgender Personen:

 Hedwig Eyrich (1893–nach 1963), deutsche Psychiaterin und Romanautorin
 Heinz Eyrich (1929–2015), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Johann Leonhard Eyrich (1731–1784), deutscher Bienenzüchter
 Klaus Eyrich (1927–2013), deutscher Anästhesiologe und Intensivmediziner 
 Ludwig Eyrich (1841–1892), deutscher Botaniker
 Max Eyrich (1897–1962), deutscher Arzt, Psychiater und Rassentheoretiker
 Theodor Eyrich (1838–1907), deutscher Architekt